Jutsu (術), que significa técnica, método, hechizo, habilidad o truco, es un morfema no unido del estrato léxico sino-japonés del idioma japonés.

 Arte marcial (defensa personal, salud física)
 Bajutsu (las habilidades de montar a caballo)
 Bōjutsu (lucha con un bastón bō o un objeto contundente alargado)
 Iaijutsu (la técnica de espada de un ataque mortal de desenvainado repentino)
 
 
 Kamajutsu (defensa y combate con hoces metálicas)
 Kenjutsu (el arte de la lucha con espadas)
 Kodachijutsu  (el arte de la espada pequeña)
 Kusarigamajutsu (el arte de luchar con kusarigama)
 Kyūjutsu (el arte del arco)
 Naginatajutsu (el arte de luchar con naginata)
 Ninjutsu (técnicas y prácticas de combate shinobi)
 Ryoto jutsu (la esgrima de espada pequeña y larga, Daisho, Daito y Shoto)
 
 Shurikenjutsu (la práctica de lanzar cuchillas arrojadizas)
 Tessenjutsu (luchar con el engañoso abanico de metal)
 Taijutsu (estilo de lucha desarmado)
 Tonfajutsu (luchar con armas contundentes tonfa)

Ficción
 Jutsu: Un arte ninja ficticio en la franquicia Naruto